Velká synagoga se nachází nebo nacházela na více místech:

 Velká synagoga (Białystok)
 Velká synagoga (Brno)
 Velká synagoga (Budapešť)
 Velká synagoga (Gdańsk)
 Velká synagoga (Jasło)
 Velká synagoga (Jeruzalém)
 Velká synagoga (Kalisz)
 Velká synagoga (Katovice)
 Velká synagoga (Lodž)
 Velká synagoga (Londýn)
 Velká synagoga (Łomża)
 Velká synagoga (Oran)
 Velká synagoga (Paříž)
 Velká synagoga (Plzeň)
 Velká synagoga (Piotrków Trybunalski)
 Velká synagoga (Řím)
 Velká synagoga (Stockholm)
 Velká synagoga (Sydney)
 Velká synagoga (Varšava)
 Velká synagoga (Vilnius)